Царска Русија се може односити на:

 Руско царство, руска држава од 1547. до 1721. године
 Руска Империја, руска држава од 1721. до 1917. године.